Финве е герой от романите на Толкин и е първият върховен крал на нолдорите и велик баща на трите кралски рода. Финве се „пробудил“ с елфите при Куивиенен.

Когато валарите поканили елфите да живеят с тях във Валинор, той бил избран за посланик и бил изпратен да отиде до Блаженото кралство. След завръщането си той повел своя народ през тяхното велико пътуване на запад през Средната земя и Великото море чак до земята Аман.

След залеза на Валинор, Мелкор атакувал Форменос като търсел само и единствено силмарилите. Той убил Финве пред вратите на крепостта му и влязъл вътре, като откраднал камъните на Феанор.

Вижте също 
 Властелинът на пръстените (списък на героите)

Герои от Средната земя